Colonia San Francisco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia San Francisco, Campeche, Escárcega, 
 Colonia San Francisco, Zacatecas, Noria de Ángeles, 
 Colonia San Francisco, Morelos, Atlatlahucan, 
 Colonia San Francisco, Michoacán de Ocampo, Indaparapeo, 
 Colonia San Francisco, Veracruz, Amatlán de los Reyes, 
 Colonia San Francisco, Guerrero, Xochistlahuaca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar